Le terme anglosaxon expander peut signifier :
 expander ou expanseur, dispositif de sonorisation permettant de diminuer le volume sonore lorsque le signal passe en dessous d'un certain seuil.
 StuffIt Expander, un logiciel propriétaire de décompression de données développé par Allume Systems, une filiale de Smith Micro Software, plus connue sous son ancien nom, Aladdin Systems.